Южный Агусан (, ) — внутренняя провинция Филиппин в регионе Карага на острове Минданао. Административный центр — город Просперидад.

Граничащие с ней провинции с севера по часовой стрелке: Северный Агусан, Южный Суригао, Восточный Давао, Долина Компостела, Букиднон, Восточный Мисамис. В 1976 г. территория Южного Агусана составляла 8568 км². После некоторых реформ, за счёт переформирования границ площадь провинции увеличилась до 8966,0 км². Это 4-я по величине провинция в стране.

Физико-географическая характеристика 
Южный Агусан представляет собой равнину, ограниченную с востока и запада горными хребтами. Это — долина реки Агусан, одной из трех крупнейших рек в стране. Она берет начало в соседней провинции, Долине Компостела, а впадает в залив Бутуан, на территории Северного Агусана. Притоки Агусана: левые — Вава, Гибонг, Симулао; правые — Охот, Пусилао, Касилаян, Либанг, Маасам, Адгаван, Каваян, Умаям, Ихаон. В южной части провинции много заболоченных территорий. Здесь есть и ряд озёр, крупнейшее из которых — Талакогон.

Территория Южного Агусана лежит вне зоны действия тайфунов, которая касается Висайских островов и провинции Северного Суригао. Осадков выпадает до 355 мм в месяц, наибольшее их количество приходится на декабрь — январь. Таким образом здесь выделяется сухой сезон. Средняя годовая температура — 27 °C. Поскольку поверхность провинции ближе расположена к морю на востоке, то здесь оказывает влияние на погоду северо-восточный муссон.

История 
Долина реки Агусан была с древних времен заселена такими племенами, как манобо, мамануа и хигаононы. Археологические раскопки в низовьях реки показывают, что существовала связь между этим регионом и странами Юго-Восточной Азии. Эта территория находилась в древности под влиянием великой империи Маджапахит. Наиболее древние поселенцы, племя мамануа, были постепенно оттеснены в глубинные, горные и лесные районы, малайскими мигрантами. Те, в свою очередь, подверглись давлению со стороны пиратов-мусульман.

Слово Агусан переводится как «место, где течет вода». Река Агусан представляет из отличный водный путь, которым воспользовались и испанские колонисты. Исторически эта провинция связана со своей братской провинцией, Северным Агусаном.
В 1614 году. испанские миссионеры установили здесь свою резиденцию, которая была окружена поселениями племени манобо. Коренные жители поддерживали связь с мусульманским населением западной части о. Минданао, с султанатом Магинданао в частности. Первоначально к миссионерам отнеслись неодобрительно, было поднято два мятежа, в 1642 и в 1649 годах. Затем отношения были налажены, и миссионеры, августинцы, оставались здесь до середины XIX века. После этого сюда проникли представители другого ордена, иезуиты. Но они, в ходе начавшейся вскоре филиппинской национально-освободительной революции, были изгнаны или арестованы. Ход миссионерской деятельности был приостановлен.

Территория Южного Агусана входила при испанском режиме в состав провинции Карага. В 1860 было создано отдельное комендантство Бутуан, как округ провинции Суригао. В 1914 американцы образовали новую провинцию — Агусан, которая в 1967 была поделена на две части, северную и южную, и такое деление сохраняется и сейчас.

В остальном, в том, что касается установления американского режима, участия во Второй мировой войне, борьбы против японских оккупантов и другом, история данной провинции практически совпадает с историей страны в целом.

Население 
Численность населения на 2000 год — 559 294 жителя. С 1995 года прирост населения составил 7,96 %, или 44 558 человек. В 2010 году населения составляло 656 418 человек. Ежегодный прирост населения составляет 1,79 %. Плотность населения — 73,21 чел./км². Соотношение мужчин и женщин на сегодняшний день — 107:100.

Большинство верующих исповедует католицизм (79 %). Остальные относятся к разным направлениям христианства.
Основные этнические группы: аэта, мамануа, багобо, хигаонон, манобо. Манобо в основном сосредоточены вдоль границы с Долиной Компостела, хигаононы — к западу от реки Агусан, в направлении границы с Букидноном.

Современное население Южного Агусана сформировалось главным образом из переселенцев с Висайских островов, которые смешались с местными аборигенами.

Административное деление 
В административном отношении делится на 13 муниципалитет и 1 город:

Экономика 
По данным 1995 года, 75 % населения провинции занято в сельском хозяйстве и на лесозаготовках. Рис, зерновые и фрукты — главные культуры. Риса производится столько, что можно прокормить 1 072 456 человек, то есть больше, чем живёт в провинции. То же можно сказать и о зерновых культурах. Из фруктов основными являются бананы. На втором месте по значению стоят масличная и кокосовая пальмы.
Спрос на мясо ограничен, поэтому избыток мясных продуктов, производимых в Южном Агусане, импортируется в соседние области. Рыбу же, напротив, приходится закупать в Суригао и в других провинциях, имеющих выход к морю. Своя рыба — только пресноводная.
Вызывает беспокойство общественности то, что с каждым годом провинция теряет значительное количество лесных ресурсов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин